South Melbourne eller liknande kan syfta på:
South Melbourne, en stadsdel i  Melbourne i Australien
South Melbourne FC, ett fotbollslag från Melbourne